Nena kan verwijzen naar:

 National Emergency Number Association, USA
 National Emergency Nursing Affiliation, Canada
 National Enrolled Nurse Association, Australië
 Nutrition Education for New Americans Project, VS 
 Northeastern Neo-Aramaic
 Nena Olavo Rodrigues Barbosa, een voormalig Braziliaans voetballer
 Nena (zangeres), een Duitse zangeres
 Nena (band), de band Nena, een Duitse popgroep
 Nena (Massada), een lied van de latinrockband Malo dat door Massada werd gecoverd.
 Nena (Miguel Bose), een lied van de Spaanstalige zanger Miguel Bose.
 Nena people, een etnische groep in Tanzania
 Nena (supercontinent), een voormalig supercontinent
 Nena (Dezzo), een linkerzijrivier van de Dezzo in Lombardije
 Nena (film), een film uit 2014